

Cinema 
Threads – film del 1932 diretto da G.B. Samuelson
Threads – cortometraggio documentario del 1976 diretto da Anne Henderson e Donald Winkler
Threads – cortometraggio del 2005 diretto da Candida Jau
Threads – cortometraggio del 2010 diretto da Matt Taabu

Musica 
 Threads – album di Steve Lacy, Alvin Curran e Frederic Rzewski – Threads del 1977
 Threads – album della Battlefield Band del 1995
 Threads – album di Sheryl Crow del 2019

Televisione 
 Ipotesi sopravvivenza (Threads) – film per la televisione del 1984 diretto da Mick Jackson
Fili (Threads) – episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1